Double Eagle – nazwa stosowana wobec amerykańskich złotych monet o nominale 20 dolarów bitych w latach 1850–1933.
 Liberty Head Double Eagle – złota amerykańska moneta o nominale 20 dolarów emitowana w latach 1850–1907.
 Saint-Gaudens Double Eagle – złota amerykańska moneta o nominale 20 dolarów emitowana w latach 1907–1933.